Poieni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Poieni (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj

 Poieni (Blandiana), Dorf im Kreis Alba 
 Poieni (Bucium), Dorf im Kreis Alba 
 Poieni (Vidra), Dorf im Kreis Alba 
 Poieni (Parincea), Dorf im Kreis Bacău 
 Poieni (Roșiori), Dorf im Kreis Bacău 
 Poieni (Târgu Ocna), Dorf im Kreis Bacău 
 Poieni (Beriu), Dorf im Kreis Hunedoara 
 Poieni (Densuș), Dorf im Kreis Hunedoara 
 Poieni (Iași), Dorf im Kreis Iași 
 Poieni (Neamț), Dorf im Kreis Neamț 
 Poieni (Timiș), Dorf im Kreis Timiș